

Patronymes 
Nesterov (masculin ; ) ou Nesterova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Arseni Nesterov (2003-), joueur d'échecs russe ;
 Ignatiy Nesterov (1983-), footballeur ouzbek ;
 Klara Nesterova (1937-2019), patineuse de vitesse soviétique ;
 Mikhaïl Nesterov (1862-1942), peintre russe ;
 Mikhaïl Kossyrev-Nesterov (1963-), acteur et réalisateur soviétique puis russe ;
 Nikita Nesterov (1993-) joueur de hockey sur glace russe ;
 Piotr Nesterov (1887-1914), aviateur russe ;
 Yurii Nesterov (1956-), mathématicien belge.

Toponymes 
 Nesterov, ville russe de l'oblast de Kaliningrad.

Patronyme russe